Terry thomas puede hacer referencia a:

Terry-Thomas, actor cómico inglés (1911-1990);
Terry Thomas, baloncestista estadounidense (1953-1998);
Terry Thomas, atleta jamaicano (1997-).